Такмичење у скоку мотком за жене на Олимпијским играма у Сиднеју 2000. нашло се први пут на програму олимпијских игара. Такмичење је одржано на стадиону Аустралија у Сиднеју. За такмичење се пријавило 30 такмичарки из 20 земаља. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе по 15 са квалификационом нормом од 4,30 -{m}-. Квалификације су одржане 23. септембра. Квалификациону норму је прескочило 13 такмичарки које су се у финалу 25. септембра такмичиле за медаље.

Земље учеснице 

  Аргентина (1}
  Аустралија (2)
  Аустрија (1}
  Бугарска (1}
  Грчка (1} 

  Данска (1)
  Исланд (2)
  Јужноафричка Република (1)
  Кина (1)
  Мађарска (2)

  Немачка (2}
  Пољска {1
  Русија (3)
  САД (3)
  Уједињено Краљевство (1)

  Украјина (1)
  Уругвај (1)
  Француска (2)
  Чешка Република (2)
  Шпанија (1)

Рекорди пре почетка такмичења

Победници

Нови рекорди после завршетка такмичења

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 4,30 (Q). Норму је испунило 13 такмичарки, тако да нико није ушао у финале по резултату.

Финале 

 ОР - Олимпијски рекорд / НР - Национални рекорд /ЛР - Лични рекорд / НП - нема пласман

Спољашње везе 
 ИААФ Атлезтика на ОИ 2000 - Сиднеј 2000 (Резултати и извештаји)

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2000.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма